Allan Rodenkam Simonsen (Vejle, 1952), futbolista i entrenador de futbol danès 
 Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780 - 1858), historiador danès